Campania Foot-Ball Club – club calcistico di Salerno attivo fino al 1927
Società Sportiva Calcio Campania – club calcistico di Napoli